

Patronyme 
 Kiyoshi Atsumi (1928-1996), acteur japonais ;
 Saiki Atsumi chanteuse japonaise (Band-Maid) ;
 Saori Atsumi chanteuse japonaise.

Prénom 

 Atsumi Kurasawa ex-chanteuse et Idole japonaise des années 1980